Reckless steht für:
 Reckless (Album), Studioalbum von Bryan Adams (1984)
 Reckless (Band), kanadische Hard-Rock-Band (1980er)
 Reckless (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2014)
 Reckless (Miniserie), britische Miniserie (1997)
 Reckless. Steinernes Fleisch, deutscher Fantasy-Roman von Cornelia Funke (2010)
 Reckless. Lebendige Schatten, zweiter Band einer Buchreihe von Cornelia Funke (2012)
 Reckless. Das goldene Garn, dritter Band einer Buchreihe von Cornelia Funke (2015)
 österreichische Punk-Rock-Band (ab 2003), später Ramazuri
 Originaltitel des US-amerikanischen Films Jung und rücksichtslos (1984)

Personen:
 DJ Reckless, eigentlich Marvin Matzerok (* 1980), deutscher Musikproduzent und Plattenlabelinhaber
 Walter C. Reckless (1898–1988), US-amerikanischer Soziologe und Kriminologe